Сара Анна ван де Геер — нидерландский учёный в области статистики, профессор математического факультета Швейцарской высшей технической школе Цюриха. Её научные интересы включают , , энтропию, ,  и , вероятностные неравенства в случайных процессах, M-оценочные функции.

Сара ван де Геер окончила магистратуру в 1982 году и защитила диссертацию доктора философии в 1987 году по теме «Регрессионный анализ и » под руководством Виллема Рутгера ван Звета и . Она работала на преподавательских и исследовательских должностях в  (1982—1983), Центре математики и информатики (1983—1987, 1988—1989), Бристольском университете (1987—1988), Утрехтском университете (1989—1990), Лейденском университете (1990—1997, 1999—2005),  (1997—1999) и Швейцарской высшей технической школе Цюриха (с 2005). С 1996 по 2016 под её руководством защитились по крайней мере 13 аспирантов.

Ван де Геер — президент  (2015—2017), приглашённый докладчик Международного конгресса математиков (2010), получатель Премии ван Вейнгаардена (2016), избранный член Международного статистического института и , академик немецкой Леопольдины и член-корреспондент нидерландской Королевской академии наук и искусств.

Примечания 

Математики Нидерландов
Статистики Нидерландов
Выпускники Лейденского университета
Преподаватели Лейденского университета
Преподаватели Утрехтского университета
Члены Нидерландской королевской академии наук
Избранные члены Международного статистического института
Женщины-статистики